Tibberton hace referencia a:

 Tibberton (Gloucestershire), Inglaterra
 Tibberton (Shropshire), Inglaterra
 Tibberton (Worcestershire), Inglaterra